«У зеркала два лица» (; 1996) — американская романтическая мелодрама, продюсером, режиссёром и исполнительницей главной женской роли в которой выступила Барбра Стрейзанд. Сценарий, написанный Ричардом Лагравенезе, базируется на французской мелодраме Андре Кайата «Двустворчатое зеркало» 1958 года, сценаристом которой был Жерар Ури.

Сюжет 
Профессор математики Колумбийского университета Грегори Ларкин размещает объявление в газете в разделе знакомств. По стечению обстоятельств благодаря этому объявлению он знакомится с Роуз Морган, профессором литературы того же университета, которая до сих пор живёт в одной квартире с властной матерью Ханной. Грегори и Роуз быстро становятся близкими друзьями, оказывается, что они прекрасно подходят друг другу и способны отлично поладить. Убеждённый, что все проблемы в личной и семейной жизни вытекают из секса, Грегори Ларкин предлагает Роуз выйти за него замуж, создав тем самым принципиально платоническую семью, основанную не на физической страсти, а на интеллектуальной и эмоциональной близости.

Перспектива провести всю оставшуюся жизнь старой девой в одном доме с деспотичной матерью кажется Роуз гораздо хуже, чем брак, основанный на подобном мировоззрении, и она принимает предложение. Тем не менее, со временем она начинает испытывать необходимость в любви, на что Грегори не может решиться. 
Роуз убеждает себя в том, что отсутствие желания у Грегори вызвано её непривлекательностью. И когда её супруг отправляется в трёхмесячное турне по Европе с курсом лекций, она решает преобразить себя, пройдя ускоренный курс самосовершенствования.

К приезду мужа Роуз сбрасывает вес, меняет причёску, гардероб и начинает виртуозно пользоваться косметикой, представ перед ним в принципиально ином образе. Но Грегори психологически оказывается совершенно не готов к таким изменениям. Супругам приходится пережить разлуку, чтобы осознать, сколь сложные чувства связывают их на самом деле.

В ролях 
 Барбра Стрейзанд — Роуз Морган, профессор литературы Колумбийского университета
 Джефф Бриджес — Грегори Ларкин, профессор математики Колумбийского университета
 Лорен Бэколл — Ханна Морган, мать Роуз и Клэр
 Мими Роджерс — Клэр, сестра Роуз
 Пирс Броснан — Алекс, когда-то ухаживал за Роуз, но женился на Клэр
 Джордж Сигал — Генри Файн, профессор антропологии Колумбийского университета, лучший друг Грегори
 Бренда Ваккаро — Дорис, давняя подруга Роуз
 Остин Пендлтон — Барри, давний друг Роуз
 Лора Бэйли — Синди, очередная девушка Генри Файна
 Тайна Элг — профессор

Саундтрек 
Песню I Finally Found Someone исполнила Барбра Стрейзанд в дуэте с Брайаном Адамсом.

Награды и номинации 
 1996 — премия Сообщества кинокритиков Сан-Диего за лучшую женскую роль второго плана (Лорен Бэколл) 
 1997 — две номинации на премию «Оскар»: лучшая женская роль второго плана (Лорен Бэколл), лучшая песня («I've Finally Found Someone»)  
 1997 — премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана (Лорен Бэколл), а также 3 номинации: лучшая женская роль в комедии или мюзикле (Барбра Стрейзанд), лучшая музыка к фильму (Марвин Хэмлиш), лучшая песня («I've Finally Found Someone») 
 1997 — номинация на премию BAFTA за лучшую женскую роль второго плана (Лорен Бэколл)
 1997 — номинация на премию «Спутник» за лучшую женскую роль второго плана (Лорен Бэколл)
 1997 — премия Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль второго плана (Лорен Бэколл)
 1998 — премия ASCAP за лучшую песню из кинофильма («I've Finally Found Someone»)

Ссылки 
 
 Ревью в «New York Times»

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы-драмы США
Фильмы Барбры Стрейзанд
Кинокомедии США
Кинокомедии 1996 года
Фильмы США 1996 года
Фильмы с музыкой Марвина Хэмлиша